Sociable steht für:
 Scott Sociable, Automarke des Herstellers Scott Autocar Company
 Sociable (Automobilbauform), zweisitzige Bauform von Automobilen im frühen 20. Jahrhundert
 Riesen-Sociable-Zweirad, 1900 oder 1901 von den Gebrüdern Forcke in Kooperation mit der Hannoverschen Gummi-Kamm-Compagnie für Karl Jatho erbautes Tandem (Fahrrad)
 Xtra Sociable, Automodell des Herstellers Xtra Cars